Henk Fels, architect
 Jacob Fels, architect
 Fels am Wagram, gemeente in Neder-Oostenrijk 
 Larochette, Duits : Fels, gemeente in Luxemburg
 felsen, een metaalbewerking
 Keppel FELS, een scheepsbouwer